Beker van Vlaanderen (krachtbal)
 Beker van Vlaanderen (voetbal)
 Beker van Vlaanderen (basketbal)
 Beker van Vlaanderen (golf)